skorpion – zwierzę z rzędu pajęczaków
 skorpion – rodzaj starożytnej katapulty (balisty)
 Skorpion – gwiazdozbiór nieba południowego
 Skorpion – jeden z astrologicznych znaków zodiaku
 PZL-230 Skorpion – samolot
 Skorpion – zachodnioniemiecki ustawiacz min
 Skorpion-3 – opancerzona wersja samochodu Honker
 „Skorpion” – policyjny kryptonim wielokrotnego mordercy, Pawła Tuchlina
 Skorpion – seria komiksowa
 Skorpion I – faraon
 Skorpion II – faraon
 Skorpion – amerykański serial telewizyjny stacji CBS

Zobacz też 

 pistolet maszynowy Sa vz.61 Škorpion (wym. Szkorpion)
 scorpion